Eujivarus är ett släkte av insekter. Eujivarus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Eujivarus